The Enigma, nascido Paul Lawrence, é um performer, ator e músico estadunidense, que fez extensivas modificações no corpo, incluindo implantes de chifre, apontamento das orelhas, piercings múltiplos, e um jigsaw-puzzle (tatuagem) em todo o corpo. Seu processo de tatuagem começou em 20 de dezembro de 1992.

Ver Também 
 The Lizardman, o Homem-Lagarto
 Stalking Cat
 Lucky Diamond Rich
 Tom Leppard

Ligações externas
Freaky Circus Guy, a documentary film (2005)
TheEnigmaLive.com
Electric Acid Theatre
The Enigma on BMEzine

Interview in Prick magazine
Interviews with The Enigma and Katzen on tattoo website
Enigma Interview with Paul Clark, 1997
Official Website of Show Devils The Enigma's Current Touring Show

Atores dos Estados Unidos
Modificação corporal